Audi Q3 (intern type 8U) er en kompakt SUV fra Audi, som kom på markedet i både Tyskland og Danmark i oktober 2011. Ved introduktionen afløste modellen ikke nogen eksisterende model, men placerede sig størrelsesmæssigt under de to større SUV'er Q5 og Q7. Bilen fremstilles af SEAT i Martorell, Spanien og er ligesom søstermodellen Volkswagen Tiguan baseret på samme platform som Audi A3 og Volkswagen Golf. Q3 blev første gang præsenteret i 2007 i Shanghai i Kina under navnet Cross Coupé Quattro. Produktionsmodellens premiere fandt ligeledes sted i Shanghai, men i 2011.

Karakteristika 
Ved introduktionen i oktober 2011 kunne Audi Q3 leveres med to benzin- og to dieselmotorer:
 En 2,0-liters TDI-dieselmotor med enten 103 kW (140 hk) eller 130 kW (177 hk) samt
 En 2,0-liters TFSI-benzinmotor med enten 125 kW (170 hk) eller 155 kW (211 hk).

Samtlige motorer i Q3 er udstyret med turbolader og direkte indsprøjtning, hvilket giver dem et maksimalt drejningsmoment på mellem 280 og 380 Nm. I alle versioner omfatter standardudstyret et start/stop-system med rekuperationsbremse, hvilket genvinder den elektriske energi ved bremsning.

De stærkere benzinversioner er som standard udstyret med den syvtrins dobbeltkoblingsgearkasse S tronic, som kan tåle drejningsmomenter på op til 600 Nm. Den trækker permanent på alle fire hjul gennem en lamelkobling. Begge de svagere modeller er udstyret med manuel sekstrinsgearkasse, og basismodellen med 140 hk TDI-motor findes også med rent forhjulstræk. Ud over den standardmonterede igangsætningsassistent kan der som ekstraudstyr tilkøbes flere forskellige kørselshjælpssystemer, f.eks. vognbaneholde- og skifteassistent (Audi active lane assist hhv. Audi side assist) samt diverse former for parkeringshjælp.

Senere blev programmet udvidet med en mindre 1,4-liters TFSI-benzinmotor med 110 kW (150 hk).

Facelift 
I 2014 modtog Audi Q3 en mindre ansigtsløftning for 2015 modelåret. Dette indebar blandt andet en ny frontgrill, nye forlygter og baglygter.

Ændringerne indvendigt er endnu vanskeligere at få øje på. Der er nu mulighed for yderligere sikkerhedssystemer, "blind spot" og "lane departure" systemer.

Over hele området, har hver motor set en forbedring i ydelse og effektivitet. Den 1,4-liters turbo benzin nu har cylinder-on-demand-teknologi, der sparer brændstof ved at lukke et par cylindre, når effektbehovet er lavt.

De to 2,0 TFSI benzinmotorer producerer nu 180 og 220 HK. De to dieselmotorer hæves til 150 og 184 HK. RS Q3 stiger med 30 HK over den gamle model, til 340 HK, og drejningsmomentet er nu på 450 nm.

Tekniske data, modelår 2011-2014

Tekniske data, modelår 2015-

Noter

Litteratur 
 Audi Q3 instruktionsbog. Audi AG, 18. marts 2013. Varenr. 141.561.8U0.38.
 Automobil Revue. Katalog 2014 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted

Q3
SUV'er
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2011
Biler fra 2010'erne